Robert Wrenn è riuscito a vincere il primo titolo agli U.S. National Championships battendo nella finale del torneo sfidanti Fred Hovey per 6-4 3-6 6-4 6-4. Il detentore del titolo Oliver Campbell non ha partecipato al challenge round così il titolo è andato al vincitore del torneo sfidanti.

Tabellone

Challenge round

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Bibliografia 

U.S. National Championships 1893